Dschawachischwili ist der Familienname von:

 Giwi Dschawachischwili (1912–1985), georgischer Politiker
 Iwane Dschawachischwili (1876–1940), georgischer Wissenschaftler
 Lela Dschawachischwili (* 1984), georgische Schachspielerin
 Micheil Dschawachischwili (1880–1937), georgischer Schriftsteller